Il termine pennone in italiano ha vari significati:

 Pennone – è una bandiera lunga e stretta utilizzata dalle forze armate di varie nazioni
 Pennone – è un'asta rigida sulla quale viene issata una bandiera
 Pennone – in nautica è l'asta orizzontale destinata a sostenere le vele quadre di un'imbarcazione
 Pennone – in architettura è il pilastro più elevato solitamente l'unico che sostiene il ponte

Altri progetti